Santa Rita de Ibitipoca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rita de Ibitipoca (ort), Minas Gerais, 
 Santa Rita de Ibitipoca (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar